Barra do Chapéu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Chapéu (ort), São Paulo, 
 Barra do Chapéu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar